Kakuta est le nom de :
 Kakuji Kakuta (1890-1944), amiral japonais ;
 Gaël Kakuta (1991-), footballeur international congolais et français.